Виктор Иосифович Гнездов (12 сентября 1932, д. Норогово Мордвиновского сельсовета Пестяковского района Ивановской области — 6 августа 2013) — российский инженер, учёный, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР (1976).

Биография 
Окончил химический факультет Горьковского университета (1957).
 1957—1960 младший, старший научный сотрудник НИИО ГАЗ (г. Дзержинск Горьковской области);
 1960—1962 старший научный сотрудник ЦНИЛХИ (г. Горький);
 1962—1988 старший инженер Уральского электрохимического комбината (Новоуральск Свердловской области).

Кандидат технических наук (1970).

Автор работ, обеспечивших большой экономический эффект, по синтезу соединений фторидов благородных газов и их использованию для снятия отложений с технологического оборудования без его демонтажа.

Лауреат Государственной премии СССР (1976 — за синтез и исследование физико-химических свойств соединений благородных газов).

Награждён орденом Ленина (1968) и медалями.

Литература 
 Гнездов Виктор Иосифович // Инженеры Урала : энциклопедия / ред. Н. И. Данилов. — Екатеринбург : Уральский рабочий, 2007. — Т. 2. — С. 172—173 : фот.
 Апакшина Ж. Последователь Эйнштейна в поисках свежих идей : [о ветеране УЭХК, кандидате техн. наук, лауреате Гос. премии СССР В. Гнездове] / Ж. Апакшина // Нейва. — 2002. — № 70. — С. 1-2 : портр.

Ссылки 
 http://bibliom.ru/uchenye-gorodov/novouralsk/gnezdov-viktor-iosifovich/

Выпускники Нижегородского государственного университета